Свя́тость (праслав. svętъ, svętъjь) — одно из наиболее фундаментальных понятий авраамических религий, а также буддизма и индуизма. Святое — являющееся Богом или Божественным, происходящее от Него, отмеченное Его присутствием или действием Божественной Благодати, посвящённое Ему в служение и отделённое от всего сотворённого и мирского. Понятие «святость» используется также в других религиях, в частности, для выражения высокой степени духовного совершенства аскетов и монахов.

Святость и святое в христианстве 
Корни понятия «святость» в христианстве уходят в ветхозаветную религию. Так, известный библейский стих Ветхого Завета «Освящайте себя и будьте святы, потому что Я, Господь Бог ваш, свят» (Лев. 20:7) прямо цитируется в 1-м Соборном Послании Апостола Петра: «Будьте святы, потому что Я свят» ().
В христианском употреблении можно выделить несколько частично перекрывающихся значений понятий «святость» и «святое».
 Святость как атрибут Бога звучит в терминах Святая Троица, в молитве Трисвятое «Святый Боже …», многократно встречается в Библии, например: «и покажу Моё Величие и Святость Мою» (), «.. Свят, Свят, Свят, Господь Вседержитель…» (). Именование Бога Святым подчёркивает Его единственность и непознаваемость, а также Его отдельное от сотворённого Им мира Бытие.
 Исходящее от Бога, посланное или данное Им, как то: Святой Дух (одно из лиц Святой Троицы), святой ангел-хранитель, также в Библии: «… Рождаемое Святое назовётся Сыном Божиим» (), «.. закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра» ().
 Святой называют саму христианскую церковь (Святая церковь), так и некоторые Её управляющие структуры (Святейший Синод, Святой Престол).
 Святыми часто называют наиболее важные таинства (Святое Причастие, Святое Крещение, Святое Венчание) и также двунадесятые праздники, например: Святая Пасха, Святое Воскресение.
 Святые места отмечены присутствием Бога: Святая гора Синай, Святая Земля (Палестина, точнее, согласно Библии — Израиль), Святые места (христианские памятники и реликвии Палестины), Святая Святых (внутренняя часть храма Соломона), святой храм. «Святым городом» называется в Библии Иерусалим. Святая Русь — Русь, мыслимая как богоизбранная страна с особым духовным предназначением.
 Святой человек отличается духовным совершенством (выражаемым наиболее полно в смирении) и близостью к Богу (святые апостолы, святые угодники, Святые Отцы). Святые канонизируются православной либо католической церковью (у протестантов подобное отсутствует). Святость человека подразумевает возможность спасения: «плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» (), «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви» (). В Ветхом Завете святыми называются назореи: «… во все дни назорейства своего свят он Господу» ().
 Святые предметы обладают уникальными благодатными свойствами: Святой Крест, святые мощи, святая вода, святые иконы. Предмет может приобрести свойство святости в результате освящения. Святой предмет может называться также «святы́ней».

Богословие святости 
В православном христианстве святость — это онтологическая характеристика, подразумевающая внутреннее преображение, восстановление первозданной нетленной природы, для людей также восстановление Образа Божия, обожение. Понятие святости связано с учением о спасении. Падший мир будет спасён и преображён в результате Второго пришествия Иисуса Христа, однако отдельные предметы и люди могут при помощи Божественной Благодати, понимаемой как нетварная энергия Бога, приобретать аспект преображённой, прославленной материальности будущего века уже в настоящую эпоху. «Святость есть чистота сердечная, стяжание благодати». Атрибут святое применительно к предметам частично перекрывается со священное, однако последнее выражает в большей степени функциональность предметов и их религиозное назначение, в то время как понятие святое подчёркивает их особые внутренние свойства.

В западно-христианской традиции акцент ставится не на онтологическом, а на нравственном характере святости. Для католического богословия характерно понимание святости человека как морального совершенства, которое проявляется в героических добродетелях. Наличие таких добродетелей требуется для канонизации, то есть церковного прославления христианина как святого. Католическое богословие подчёркивает важность совместного действия благодати и личных усилий человека для достижения святости. Святость предметов понимается как их посвящённость Богу, в связи с чем для предметов исчезает грань между понятиями святое и священное.

Понимание святости в протестантизме в целом соответствует употреблению этого термина в Новом Завете. Святость относится в основном к людям и понимается как нравственная цель общего характера. Человек стремится подражать нравственному совершенству Бога согласно евангельскому «… будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» ().

Библейские корни понятия святость 
Современный смысл понятия был в значительной мере предопределён его использованием при переводах Библии на славянские языки. В Ветхом Завете святое переводит древнееврейское «кадош» (קדוש, qadoš), которое обозначало отделение сферы Божественного от этого мира. В Новом Завете термин «святое» соответствует трём древнегреческим прилагательным: ἱερός (иерос), ἅγιος (агиос) и οςιος (осиос). ἅγιος обозначает святость самого Бога, а также предназначенный Богу, очищенный для этого; ἱερός означает священный, принадлежащий Богу и связано с понятиями храм (ἱερόν) и священник (Ιερέας). Οςιος применяется как нравственная характеристика людей, означает морально чистый, преданный и переводится также как благочестивый. В русском языке слово святость происходит от слова свет — символ освящающей всё Благодати Божией.

В буддизме 
В буддизме понятию «святой» соответствует «архат» (букв. — «достойный», «святой», санскр., пали). Личность архата описывается как личность человека, преодолевшего личностные привязанности и предпочтения, дружественно настроенного ко всем живым существам, прозревающего Высшую истину — Дхарму.

См. также 
 Агиография
 Иеротопия
 Лик святости
 Святой
 Сакральное
 Священное
 Святая инквизиция
 Священное Писание
 Святое семейство
 Святые Дары
 Святые Тайны
 Библейская концепция субботы

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
  Алексей Осипов  «Нужна ли святость человеку?». — М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви — 2015г — 160 с.

Ссылки 
 Этимология и семантика слова 'святость' в энциклопедии культур Deja-vu
 Католическая энциклопедия
 Что такое святость

Божественные атрибуты в христианстве
Религиозные концепты
Христианские добродетели